Андрей Николаевич Бекетов (1823—1895) — русский хирург, ординарный профессор Казанского университета.

Биография 
Родился  года в семье профессора Московского университета Николая Андреевича Бекетова.

В 1844 году окончил медицинский факультет Московского университета. Работал хирургом в университетской клинике, успешно проводил операции при камнях мочевого пузыря, грыжах, катаракте.

В 1848 году получил учёную степень доктора медицины, защитив диссертацию по теме «Паховые грыжи» («De hernia ingninale»).

С 1848 года — профессор кафедры хирургии в Казанском университете, которую возглавлял с 1860 до начала 1880-х годов . С 1848 г. работал в Императорском Казанском университете в качестве экстраординарного профессора на кафедру теоретической хирургии. Ординарным профессором был избран 6 июля 1853 года. Утвержден в этом звании 12 августа 1853 г. Преподавал акушерство во втором полугодии 1853 - 1854 учебного года и в 1856 - 1857 ученом году. Был директором хирургического отделения госпитальной клиники с 1 апреля 1861 г. Также являлся старшим врачом больницы приказа общественного призрения в период 1865 - 1867 гг. А. Н. Бекетов был уволен со службы 21 ноября 1870 года. Однако уже в 1872 году был избран ординарным профессором на кафедру факультета хирургической клиники. Был удостоен звания заслуженного профессора 7 марта 1876 г.. По прошению был уволен 11 ноября 1882 года.

Умер 3 февраля 1895 года в Казани.

Библиография 
 
 «О хлороформе и приложении его к медицине» (Казань, 1850)
 
 
 
 
 
 «Quelques remarques sur les calculs vésicaux et la manière de les opérer à la clinique chirurgicale de Kazan» (Париж, 1876)
 несколько статей в русских медицинских журналах

Примечания

Источники 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1823 году
Хирурги Российской империи
Андрей Николаевич (хирург)